Петров В'ячеслав Васильович (1940) — учений у галузі обчислювальної техніки, член-кореспондент АН УРСР (1988).
 Петров В'ячеслав В'ячеславович (1912) — російський учений в галузі технічної кібернетики, член-кореспондент АН СРСР (1972).
 Петров В'ячеслав Станіславович (1997) — український баскетболіст, центровий.